Ennadre ist der Familienname folgender Personen:

 Dalila Ennadre (* 1966), französische Filmemacherin 
 Touhami Ennadre (* 1953), französischer Fotograf